Михаи́л Васи́льевич Ка́рпов:
 Карпов, Михаил Васильевич (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Михаил Васильевич (1872—1962) — регент хора Храма Христа Спасителя в 1901—1917 годах.